Адальберто Пеньяранда Маестре (* 1997) — венесуельський футболіст, нападник клубу «Удінезе».
 Ауреліано Маестре де Сан-Хуан (1828—1890) — іспанський учений, гістолог, лікар і анатом.
 Габріель Маестре (* 1986) — професійний венесуельський боксер напівсередньої ваги, призер чемпіонату світу, чемпіон Панамериканських ігор.
 Дженніфер Маестре (* 1959) — американська художниця.
 Рафаель Ороско Маестре (1954—1992) — колумбійський співак та композитор.
 Марсело Спінола-і-Маестре (1835—1906) — іспанський кардинал; титулярний єпископ.

Арес-дель-Маестре — муніципалітет у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Кастельйон.
 Пуебла-дель-Маестре — муніципалітет у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Сервера-дель-Маестре — муніципалітет у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Кастельйон.
 Фуенте-дель-Маестре — муніципалітет у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.